Esta é uma lista dos líderes do estado de Bayelsa, na Nigéria:

(*) Na pendência de uma nova eleição
Bayelsa
Bayelsa (estado)